Том Пе́ндрей (; ) — шотландский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Чемпион Шотландии среди мужчин 2000 года.

В течение 10 лет тренер национальных сборных: мужской сборной Шотландии, сборных Шотландии и Великобритании по кёрлингу на колясках.

Достижения 
 : золото (2000).
 : бронза (2017).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
Tom Pendreigh High Performance Curling and Wheelchair Curling Coach – Tweed Valley Physiotherapy

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Шотландии